Ledizione 1945-46 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti TE, che conquistò il suo settimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Deák del Szentlőrinci AC con 66 reti.

Il campionato era diviso in due fasi: alla prima partecipavano ventotto squadre divise equamente in due gironi all'italiana su base geografica. In base alla classifica le prime cinque di ciascun girone davano vita ad un altro girone all'italiana al termine del quale la vincente era proclamata Campione di Ungheria, le classificate dalla sesta alle decima posizione formavano un altro girone al termine del quale le ultime sei erano retrocesse, mentre le ultime quattro di ciascun gruppo iniziale retrocedevano direttamente.

Classifica

Prima fase

Gruppo Est

Gruppo Ovest

Fase finale

Prime dieci

Seconde dieci 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpesti TE campione d'Ungheria 1945-46.
 Le squadre con sfondo rosso sono retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
Campionato ungherese di calcio